
Termin -{R7}- ima više značenja.

 R-oznake, R7: Može prouzrokovati požar
 ATC kod R07, Drugi proizvodi za respiratorni sistem